Санта Марија Ненезинтла има више значења:

 Санта Марија Ненезинтла (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Марија Ненезинтла (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику